

Biografia 
Gira parecchi film in Germania dopo vari e vari provini.

Arriva alla popolarità nel 1992 al 1994 interpretando Annja Thomas, figlia di Michelle Thomas (Nancy Stafford), partecipando a 42 episodi dalla settima alla nona stagione (Matlock).

Continua dal 1993 al 1999 dove arriva ad avere una massima popolarità in La Tata nella parte di Anna Sheffield; partecipa al film Santa Clause nel 1994 da attrice secondaria nella parte di Mindy Miller. Da non dimenticare nel 1995 la sua parte da premio nobel nel film Sabrina nella parte di Jessica Amy Fairchild.

Nel 1997 partecipa a Ballando con le Stelle edizione inglese nella sezione bambini dove arriva terza.

Sempre nel 1997 al 1999 recita nelle piccole parti di Iskaraya bambina del futuro dove partecipa a 19 episodi.

Nel 1998 recita in due film con parti consistenti in Kings nella parte di Amy Dorian e nel film con cui le e protagonista un Gioco da Ragazze nella parte di Sissy Olmens.

Nel 1999 recita con Holy Smoke dove e tra le protagoniste nella parte di Jana Huffing e sempre nel 1999 al 2004 recita in 93 episodi nella serie Friends nella parte di Karin Nelljns.

Nel 2002 recita In Cadet KellY insieme a Hilary Duff nella parte secondaria di Rissie Jank.
Dal 2005 al 2008 e protagonista del telefilm Instant Star nella parte di Jude Harrison prendendo il posto di Alexz Johnson. Recita in pochi film per mezzo della serie Instant Star e per i troppi impegni.
Recita nel 2006 in Scary Movie 4 e in La Casa sul Lago del Tempo in parti da protagonista.
Dopo Svariati anni recita in Germania nel 2008 nel film tv Osnker (La Banda) e nel 2009 ritorna in Avatar colossal in cui ha avuto 2 oscar ed e previsto nel 2010 ha in programmazione 2 film di cui solo se ne sa uno Alice in Woderland.

Filmografia

Cinema 
 1990-Otreskan istejke Jeger(il bosco incantato)
 1991-La Viage do us a Biregske(il viaggio a Biregske)
 1994-Santa Clause
 Sabrina, regia di Sydney Pollack (1995)
 1998-Kings
 1998-Un gioco Da Ragazze
 1999-Holy Smoke
 2006-Scary Movie 4
 2008-Osnker
 Avatar (2009)
 Alice in Wonderland, regia di Tim Burton (2010)

Televisione 
 Matlock – serie TV (1993-1994)
 La Tata – serie TV (1993-1999)
 Wind at my back – serie TV, 38 episodi (1997-2001)
 1997.1999-Hercules
 1999.2004-Friends
 Cadet Kelly - Una ribelle in uniforme (Cadet Kelly), regia di Larry Shaw – film TV (2002)
 2005-2008-Instant Star

Collegamenti esterni